Mistrzostwa świata w baseballu kobiet
 Mistrzostwa świata w baseballu mężczyzn